Rádio Força Aérea é uma emissora de rádio brasileira, com sede em Brasília, no Distrito Federal, que tem seu canal outorgado a Empresa Brasil de Comunicação e é operado por meio de consignação pela Força Aérea Brasileira, na frequência de 91,1 MHz FM da Capital Federal. Possui uma retransmissora em Foz do Iguaçu, em 90,1 MHz.

Sua programação musical é variada, com clássicos e antigos hits do rádio jovem e adulto, além da atual música brasileira. Também vão ao ar informações sobre a FAB durante a programação.

Empresa Brasil de Comunicação
Forca Aérea
Estações de rádio públicas do Brasil